Принц Альберт — термин, который может означать:

 Принц Альберт (1819—1861) — саксонский принц, супруг королевы Великобритании Виктории.
 Принц Альберт (род. 1972) — один из псевдонимов американского рестлера Мэтта Блума.
 Принц Альберт — видов мужского генитального пирсинга.
 Принц Альберт — галстучный узел.
 Prince Albert — американская марка трубочного табака

См. также 
 Альберт (значения)